

Електроніка і інженерія 
 Базовий матричний кристал